Taxis steht für:

 Taxis, eine Orientierungsreaktion von Lebewesen
 Taxis (Chirurgie), die Reposition von Hernien

 Schloss Taxis (Trugenhofen), bei Dischingen, Deutschland

Taxis ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 ein lombardisches Adelsgeschlecht, mit etlichen Nebenlinien, später Thurn und Taxis

 Taksony (931–970), ungarischer Großfürst (seinerzeitige griechische Schreibung) 

 Alexandrine von Taxis, gebürtige de Rye (1589–1666), kommissarische Generalpostmeisterin im Dreißigjährigen Krieg
 August von Thurn und Taxis (1794–1862), bayerischer General
 Christoph von Taxis (um 1529–nach 1589), Hofpostmeister unter Ferdinand I.
 Franz von Taxis (um 1459–1517), Generalpostmeister in den Niederlanden
 Franz II. von Taxis (um 1514–1543), Generalpostmeister unter Karl V.
 Gabriel von Taxis (um 1480–1529), Hofpostmeister
 Janetto von Taxis (um 1450–1517), Post- und Kuriermeister unter Maximilian I.
 Johann Baptista von Taxis (um 1470–1541), Generalpostmeister unter Karl V.
 Johann Baptista von Taxis (Offizier) (1546–1588), Oberst der spanischen Armee im Achtzigjährigen Krieg
 Karl Anselm von Thurn und Taxis (Generalmajor) (1792–1844), württembergischer General 
 Lamoral von Taxis (1557–1624), Generalpostmeister der Kaiserlichen Reichspost
 Lamoral Claudius von Thurn und Taxis (1650 Umbenennung in Thurn und Taxis, 1621–1676), Generalpostmeister
 Leonhard I. von Taxis (um 1522–1612), Generalpostmeister
 Leonhard II. von Taxis (1594–1628), Generalpostmeister
 Seraphin I. von Taxis (vor 1490–1556), Augsburger Postmeister
 Seraphin II. von Taxis (1538–1582), Augsburger Postmeister
 Wilhelm Taxis (1873–1931), württembergischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Taxi (Begriffsklärung)